Большемурти́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной части Красноярского края России.

Административный центр — посёлок городского типа Большая Мурта.

География 
Сопредельные территории:
 север: Казачинский район
 восток:Тасеевский район
 юг: Сухобузимский и Емельяновский районы Красноярского края
 запад: Бирилюсский район
 северо-запад: Пировский округ

Площадь территории — 6856 км².

История 
Большемуртинский район образован 4 апреля 1924 года.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Большая Мурта) проживают   % населения района.

 Национальный состав
Наиболее многочисленную часть представляют русские (81,3 %), второе место по численности занимают татары (4,8 %), третьи — чуваши (4,5 %), также проживают немцы (3,5 %), украинцы (1,8 %) и белорусы (0,6 %).

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 12 административно-территориальных единиц: 1 посёлок городского типа и 11 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 12 муниципальных образований — 1 городское и 11 сельских поселений.:

Населённые пункты 
В районе 38 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
 Большемуртинский районный Совет депутатов
Дата формирования: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

 Председатель
 Вернер Валерий Владимирович

 Глава Большемуртинского района
 Вернер Валерий Владимирович. Дата избрания: 24.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

 Глава администрации района
 Медведев Александр Григорьевич. Дата назначения: 02.06.2010. Срок контракта: на срок полномочий районного Совета депутатов

Транспорт 
Большая Мурта — Красноярск автобусный маршрут 507

Образование 
Система образования Большемуртинского района представлена 12 средними школами, тремя основными школами, двумя филиалами школ, двумя учреждениями дополнительного образования и семью детскими садами. Шесть труднодоступных школ.

Достопримечательности 
На территории Большемуртинского района находятся заказники:
 Заказник «Мало-Кемчугский» частично расположен в районе. Он создан для сохранения флоры и фауны речной долины реки Малый Кемчуг, занесённого в Красную книгу Красноярского края.
 Заказник «Большемуртинский» частично расположен в районе в междуречье рек Мингуль и Бартат. Создан для охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов зверей и птиц.
 Заказник «Тальско-Гаревский» частично расположен в районе. Он создан для охраны и воспроизводства охотничье-промысловых, редких и исчезающих видов зверей и птиц.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Большемуртинский район 
 Краткая справка о муниципальном районе
 Большая Мурта - вехи истории